Summer Holiday (Cliff Richard), een muzieknummer
 Summer Holiday (film), een Amerikaanse muziekfilm uit 1948
 Summer Holiday (BZN), een album van BZN uit 1995
 Holiday Rap, een hit van MC Miker G & DJ Sven

Zie ook
 Holiday